«Орби́та» — система дальней космической радиосвязи, созданная на основе искусственных спутников Земли серии «Молния» для передачи, приёма и последующей ретрансляции программ Центрального телевидения, а также обеспечения двусторонней телефонной, телеграфной и фототелеграфной связи, охватывающая восточные районы СССР, позже — России и стран СНГ среднеазиатского региона. Система включала в себя сеть наземных станций под тем же наименованием — «Орбита».

История 

1 мая 1965 года был проведён эксперимент по ретрансляции программ Центрального телевидения (ЦТ) через высокоэллиптический спутник связи «Молния-1» на Дальний Восток. Спутниковая линия связи между Москвой и Владивостоком предназначалась также для передачи группового спектра 60 телефонных каналов.

Для более широкого охвата телевещанием, а также многоканальной телефонной и телеграфной связью удалённых регионов в СССР приступили к строительству гигантской коллективной приёмной сети «Орбита». В 1967 году первые 20 станций «Орбита» были введены в эксплуатацию. Регулярную работу система «Орбита» начала 2 ноября 1967 года, с открытием первой очереди телевизионного комплекса в Останкино. Передачи предназначались для районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Средней Азии. Американские инженеры также пытались запустить подобную систему, но мощность ретрансляторов на их спутниках была всего 6—8 Вт, а на спутнике «Молния-1» — 40 Вт.

Первоначально в системе «Орбита» использовались спутники «Молния-1», работающие на дециметровых волнах, на частотах 800—1000 МГц. На наземных станциях использовалась антенна с параболическим зеркалом диаметром 12 м, установленная на опорно-поворотном устройстве и приводами перемещаемая по азимуту и углу места, сопровождая спутник. Последующие модификации — спутники «Молния-2» работали в рекомендованном международными стандартами диапазоне сантиметровых волн, при этом на станциях использовалось то же параболическое зеркало, дополненное необходимыми антенными устройствами. Система, работающая в новом диапазоне частот, получила название «Орбита-2» — эти станции начали внедряться с 1972 года.

С созданием системы «Орбита» телецентры во многих отдалённых пунктах страны получили возможность транслировать одну или две программы ЦТ. К 1977 году количество наземных станций было доведено до 73. Удалённые районы получили возможность смотреть программу ЦТ, которая формировалась в Москве, а четыре её дубля, в зависимости от часовых поясов, в записи транслировались в соответствующую зону телевещания.

В 1970-х годах дубль Первой программы ЦТ (программа «Восток» с опережением московского времени на 2 часа) для республик Средней Азии, ряда областей Казахстана и Урала стал передаваться посредством наземных линий связи.

В дальнейшем в системе поясного телевещания стали использоваться космические аппараты с выведением на геостационарную орбиту — «Радуга», «Экран», «Горизонт», «Радуга-1», «Экспресс», «Радуга-1М».

Большие малозаселённые регионы оставались вне зоны охвата «Орбиты» из-за требующихся больших затрат на расширение сети приёмно-передающих станций. Для удешевления наземных станций ещё в начале 1970-х годов началась разработка спутника «Экран». Спутниковая система «Экран», заработавшая 26 октября 1976 года, позволяла принимать передачи ЦТ на сравнительно небольшие и недорогие приёмные станции в малозаселённых регионах Сибири и Крайнего Севера.

Текущее состояние сети 
По состоянию на 2019 год по системе «Орбита» осуществляется трансляция на пять зон телевещания (в скобках приведено приблизительное соответствие часовым зонам России):
 зона А — Камчатка, Чукотка, Магадан, Сахалин (МСК+8, МСК+9);
 зона Б — Дальний Восток, Восточная Сибирь (МСК+6, МСК+7);
 зона В — Центральная и Западная Сибирь (МСК+4, МСК+5);
 зона Г — Западная Сибирь и Урал (МСК+2, МСК+3);
 зона М — Центральная Россия (МСК−1, МСК, МСК+1).

Указанное соответствие часовым зонам было приблизительным, зависело от разных причин, в том числе от телеканала или местного времени, применяемого в регионе. Например, по состоянию на февраль 2016 года соответствие часовым зонам для «Первого канала» было следующим:
 зона А — МСК+7, МСК+8;
 зона Б — МСК+6, МСК+7;
 зона В — МСК+3, МСК+4, МСК+5;
 зона Г — МСК+2, МСК+3.

Кроме того, сдвиг дублей и их количество для разных телеканалов могли не соответствовать исторически сложившимся для «Первого канала» и телеканала «Россия-1»: +2, +4, +6 и +8 часов.

Разделение на зоны телевещания с разницей не 1 час, как это принято в системе часовых поясов, а на 2 часа (или на 3 часа для некоторых зон) сложилось на раннем этапе создания системы «Орбита» и было обусловлено экономическими причинами. Вследствие такого разделения сетка телевещания в некоторых регионах оказывалась сдвинутой по местному времени на 1 час (или на 2 часа) раньше или позже, что в ряде случаев создавало неудобства для просмотра популярных телепрограмм. Например, в 1981 году эти неудобства стали одной из причин провала попытки восстановления в регионах европейской части страны местного времени МСК+1, которое действовало там до 1960-х годов. В газетах отмечалось, что уточнение границ часовых поясов и новый порядок исчисления времени в них с осени 1981 года привели к нарушению привычного уклада жизни людей, особенно жителей 3-го часового пояса, привыкших к московскому времени, и: «Особенно в тех районах, где люди смотрели прямые телепередачи из столицы. Теперь они засиживались у телеприёмников на час позже против местного отсчёта времени. Отсюда — и многие письма с просьбой восстановить прежний порядок».

Увеличение числа зон телевещания 
С 1 февраля 2007 года телеканал НТВ запустил, как сказано на сайте, «пятую по счёту орбиту — специально для жителей Сибири». Зрители ряда городов Сибири с местным временем, на  опережавшим на тот момент московское время, могли смотреть программы телеканала в такое же время, что и москвичи. Телевещание было прекращено в июне 2016 года в связи с переводом большинства регионов из часовой зоны МСК+3 в МСК+4.

Подобный эксперимент, но только для новогодних передач, в частности «Первого канала», во всех 11 часовых зонах был осуществлён в канун 2018 года.

24 декабря 2018 года компания РТРС заявила о начале цифровой эфирной трансляции временных дублей «Первого канала» во всех 11 часовых зонах России. Изменения относились к часовым зонам МСК−1, МСК+1, МСК+3, МСК+5, МСК+7, МСК+9.

Фильмы 
 Молнии рождаются на земле. 2007, документальный, реж. Алевтина Кузовенкова.

См. также 
 Спутниковые телеканалы России

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Первый отечественный геостационарный ТВ спутник

Телевидение в СССР
Телевидение в России